Ме́рида (, ) — город в Испании, на реке Гвадиана, столица автономного сообщества Эстремадура. Население — 59 352 жителей.

История 

На месте Мериды стояла в античности  () — главный город римской провинции Лузитания. Основал его в 25 г. до н. э. император Октавиан Август. Тогда же через Гвадиану был переброшен 800-метровый мост, сохранившийся до нашего времени. Для защиты моста в Мериде базировался крупный римский гарнизон.

В VI веке Мерида становится центром епископии и религиозной столицей всего Иберийского полуострова. В 713 г. городом завладели арабы, под предводительством Мусы ибн Нусайр. На останках римской крепости они воздвигли новую — она называется Алькасаба.

В 1230 г. король Леона Альфонсо IX отвоевал Мериду у мавров и передал город в распоряжение ордена Святого Иакова. Судьба города долгое время была неразрывно связана с рыцарями Сантьяго. Историческое наследие понесло большой урон в XIX веке в связи с перипетиями наполеоновских войн и промышленной революцией.

Достопримечательности 

Несмотря на определённые утраты, Мерида сохранила больше античных памятников, чем любой другой город на Иберийском полуострове. Археологические находки экспонируются в новом музее, который спроектировал Рафаэль Монео. Ансамбль сохранившихся зданий колонии Эмерита-Августа признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия:
 Римский мост, самый длинный из сохранившихся, в настоящее время открыт только для пешеходов.
 Форум с храмом Дианы и руинированной триумфальной аркой времён Траяна.
 Алькасаба на месте римских и вестготских укреплений.
 Следы существования цирка (ипподрома) длиной в 400 метров.
 Система водоснабжения: полуразрушенный акведук и две плотины.
 Римские амфитеатр и театр, где по-прежнему идут постановки античных пьес.

Галерея 

Города Бадахоса
Центры регионов Испании